internuncjusz – poseł (drugiego rzędu) w dyplomacji I Rzeczypospolitej
 internuncjusz – poseł austriacki w Stambule do 1856 roku
 internuncjusz apostolski

Przypisy